Легенда — одна из разновидностей несказочного прозаического фольклора. Также может означать:

Кино и ТВ 
 «Легенда» — кинофильм (СССР—Польша, 1970).
 «Легенда» — кинофильм (США, 1985).
 «Легенда» — кинофильм (Гонконг, 1993).
 «Легенда 2» — кинофильм (Гонконг, 1993).
  — телесериал (США, 1995).
  — телесериал (Южная Корея, 2007).
 «Легенды» — телесериал (США, 2014—2015).
 «Легенда» — кинофильм (Великобритания—Франция, 2015).

Надписи 
 Легенда — надпись на монетах или медалях по окружности.
 Легенда — подпись под картой или схемой, объясняющая значение употреблённых обозначений.

Техника 
 «Легенда» — советская и российская система глобальной спутниковой морской космической разведки и целеуказания.
 «Легенда» Р-439 — мобильная станция спутниковой связи в системе ЕССС-2.
 «Легенда» — марка портативных кассетных магнитофонов производства Арзамасского приборостроительного завода, «Легенда-401», «Легенда-404», «Легенда-П305Т» и др.

Другое 
 «Легенда» — песня (1988) группы «Кино» из альбома «Группа крови».
 Легенда — фиктивная биография, история или иной нарратив, предназначенный для сокрытия истины.
 «Легенда» — украинский женский футбольный клуб из Чернигова.

См. также 
 Городская легенда — на первый взгляд правдоподобная история, опирающаяся на современную техническую и общественную реальность.